Finlands damlandslag i fotboll representerar Finland i fotboll på damsidan. Den 25 augusti 1973 i Mariehamn spelade man mot Sverige i vad som blev såväl Finlands som Sveriges första damlandskamp i fotboll.

Finland har blivit bättre i början av 2000-talet, och deltog i Europamästerskapet 2005 i England. Där mötte laget bland annat Sverige i gruppspelet, vilket de lyckades avancera från. Semifinalen mot Tyskland förlorades med 1–4.

Vid Europamästerskapet 2009 i just Finland var man som värd direktkvalificerade till slutspelet. Laget vann sitt gruppspel men förlorade med 2–3 mot England i kvartsfinalen.

Laget blev utslaget i kvalet till VM 2011.

Vid EM 2013 i Sverige, blev laget utslaget i gruppspelet efter förlust mot just Sverige (0–5) och oavgjorda matcher mot Italien (0–0) och Danmark (1–1). 

Laget kvalificerade sig inte till VM 2015.

Spelare

Nuvarande trupp
Följande spelare var uttagna till turneringen 2022 Tournoi de France.

Landskamper och mål uppdaterade efter matchen mot Brasilien 22 februari 2022.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Källor

Externa länkar
 Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation - Finlands damlandskamper i fotboll

Se även
Finlands herrlandslag i fotboll

Landslag startade 1973
Fotboll i Finland
Fotbollslandslag
Fotboll